Een aanbeveling is een mondelinge of schriftelijke verklaring waarin men iets of iemand aanbeveelt, aanprijst of voordraagt.

 Europese aanbeveling, een wetgevend instrument van de Europese Unie
 advies, een raadgeving